Artem Zanin (1986-), escrimeur russe ;
 Bruno Zanin (1951-), acteur et écrivain italien ;
  (1890–1958), archevêque
 Mario Zanin (1940-), un ancien coureur cycliste italien
  (1943-), un ancien footballeur brésilien
 Valeria Zanin (1984-), joueuse italienne de volley-ball.

Voir aussi 
 (21301) Zanin, un astéroïde.

Source de la traduction